Батавия () — многозначный термин.
 Батавия — страна батавов, позже латинское название Нидерландов. Отсюда Батавская республика.
 Батавия — до 1942 года главный город Нидерландской Индии на острове Ява; ныне Джакарта, столица Индонезии. Город дал название ткани и салату:
 ткань «батавия» — шёлковая, полушёлковая или шерстяная материя, обработанная наподобие полотна;
 Батавия (салат) («laitue batavia») — разновидность вида однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae). Салат-латук.
 Батавия — судостроительная верфь в Лелистаде, Нидерланды.
  — город в округе Дженеси штата Нью-Йорк.
 Батавия — судно голландской Ост-Индской компании, потерпевшее крушение в своём первом рейсе недалеко от берегов Австралии в 1629 году; также одноимённая реплика корабля, выполненная в XX веке.

Примечания